Tiberinus Silvius was de zoon van Capetus Silvius, die koning van Alba Longa was.

Hij was als prins van Alba Longa een afstammeling van de Trojaanse held Aeneas en volgde zijn vader op als koning van Alba Longa. Nadat hij verdronken was in de rivier die toen nog Albula, maar na zijn dood Tiber zou heten, volgde zijn zoon Agrippa Silvius hem op als koning van Alba Longa. Hij was de oudvader van Romulus en Remus.

Stamboom

Antieke bron
Titus Livius, Ab urbe condita I 3.8-9.

Romeinse mythologie